ENHK steht für:

 Eidgenössische Natur- und Heimatschutzkommission
 Flughafen Hasvik, ein nordnorwegischer Flughafen in der Provinz Finnmarkin, Norwegen nach dem IATA-Code

Siehe auch:
 NHK (Begriffsklärung)

Abkürzung